Pál Nyíri ist der Name folgender Personen:

* Pál Nyíri (Anthropologe) (* 1972), ungarischer Anthropologe 

 Pál Sándor Nyíri (1903–1981), ungarischer Sänger, siehe Paul von Nyíri